

Toponyme

Canada
 Wildwood dans l'Alberta

États-Unis 
 Wildwood en Floride ;
 Wildwood, ville située dans le Kentucky ;
 Wildwood dans le Missouri ;
 Wildwood dans le New Jersey ;
 Wildwood, census-designated place située au Texas ;
 West Wildwood, dans le New Jersey.

Patronyme 

 Wildwood Kin, groupe musical contemporain fondé à Exeter.